As Tábuas de invalidez medem as probabilidades relativas à invalidez dos seres humanos. Essa invalidez é caracterizada pela incapacidade de uma pessoa em exercer sua atividade profissional ou qualquer outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Essa invalidez pode ser decorrente de acidente, de doença ou mesmo de envelhecimento.

A utilização das tábuas de invalidez ocorre basicamente no cálculo de rendas e pecúlios por invalidez.

Existem basicamente dois tipos de Tábuas de invalidez: as de entrada em invalidez e de mortalidade de inválidos.

Funções 
Há sete funções presentes no conjunto de tábuas de invalidez. Essas funções são apresentadas abaixo com suas respectivas simbologias:
 Taxa anual de invalidez (): probabilidade de uma pessoa invalidar-se na idade em que se encontra.
 Taxa de sobrevivência de ativos (): probabilidade de uma pessoa sobreviver até a próxima idade sem tornar-se inválida.
 Taxa de mortalidade de ativos (): probabilidade de uma pessoa morrer na idade em que se encontra sem torna-se invalida.
 Taxa de sobrevivência (): probabilidade de uma pessoa sobreviver até a próxima idade, seja como ativa ou como invalida.
 Taxa de mortalidade (): probabilidade de uma pessoa morrer antes de alcançar a próxima idade, invalidando-se ou não.
 Taxa de invalidez e sobrevivência (): probabilidade de uma pessoa tornar-se invalida durante certa idade e continuar viva até atingir a idade seguinte.
 Taxa de invalidez e mortalidade (): probabilidade de uma pessoa tornar-se invalida e morrer na idade em que se encontra.

Ver também 
 Tábua de vida

Tábuas Invalidez